Pegnitz steht für:
 Pegnitz (Fluss), Quellfluss der Regnitz in Franken, Bayern
 Pegnitz (Stadt), Stadt im oberfränkischen Landkreis Bayreuth, Bayern
 Landkreis Pegnitz, ehemaliger Landkreis um die gleichnamige Stadt